Pilóta, légi járművek vezetője
 Pilóta, bizonyos ismeretekkel nem rendelkező mozdonyvezetők mellett szolgálatot teljesítő személy
 Pilóta, bizonyos gépjárművek (pl. versenyautók) vezetőinek megnevezése
 Pilóta, a révkalauz egyik (angolszász eredetű) megnevezése
 Pilóta, magyar gyártmányú kekszféleség márkaneve
 Pilóta, magyar gyártmányú piskótaalapú édesség márkaneve